Col du Télégraphe er et bjergpas (1.566 m.o.h.) i Cerces massivet i de Franske Alper i departementet Savoie. Passet forbinder Saint-Michel-de-Maurienne i nord til Valloire i syd. Desuden er det et lavere beliggende pas mellem Col du Galibiers nordside og Saint-Michel-de-Maurienne i Maurienne-dalen.

Opstigningen fra nord, fra Saint-Michel-de-Maurienne, er 11,9 km med en gennemsnitlig stigning på 7,1%. Fra syd fra Valloire er stigningen på 4,8 km med en gennemsnitlig stigning på 3,4%, idet højdeforskellen kun er 165 meter.

Passet har sit navn efter den optiske telegraf, der i 1807 blev opstillet lidt længere oppe af bjerget. I 1885 til 1893 blev fæstningen Fort du Télégraphe bygget, hvor den optiske telegraf stod. Den optiske telegraf indgik i en kommunikationsforbindelse mellem Paris og Milano. Fort du Télégraphe fungerede som fæstning under 2. verdenskrig ved den Italienske offensiv i Valloire og Valmeiner-området i juni 1940.

Galleri

Tour de France på Télégraphe-passet
Col du Télégraphe er et hyppigt bjergpas på Tour de France ruten, oftest i forbindelse med en passage af Col du Galibier. Første gang var i 1911. Desuden har det også indgået i Giro d'Italia (2013) med Giovanni Visconti som første mand på topppen.

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

Bjergpas i Frankrig
Bjergpas i Alperne
Telegraphe
Savoie